Bonte nontimalia
 Geelkeelnontimalia
 Olijfflanknontimalia
 Roodkeelnontimalia
 Roodkopnontimalia
 Roodvleugelnontimalia
 Zwartkruinnontimalia